Qeqertarsuatsiaq () kan referere til flere forskellige lokaliteter i Grønland:

 Qeqertarsuatsiaq (Disko) – ø nordvest for Diskoøen.
 Qeqertarsuatsiaq (Qeqertarsuatsiaat) – ø, hvorpå bygden Qeqertarsuatsiaat ligger.